

Toponyme 
 Miossens, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Miossens-Lanusse ;
 Miossens-Lanusse, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme